«The Rocky Road to Poland» () — песня, записанная в преддверии чемпионата Европы по футболу 2012 года, проходившего в Польше и на Украине, в поддержку сборной Ирландии. Издана лейблом EMI Music Ireland, доступна в Интернете для скачивания с 4 мая 2012 года. Впервые песню исполнили 11 мая 2012 года в программе , также она появилась в программе «». Исполнители песни — , , группы The Dubliners и  и Сборная Ирландии по футболу.

Это был последний сингл, записанный группой The Dubliners и лично её лидером Барни Маккенной. Песня является адаптацией ирландской народной песни «Rocky Road to Dublin».

Места в хит-парадах 
10 мая 2012 года «The Rocky Road to Poland» заняла 1-е место в Irish Singles Chart, опередив поп-группу Jedward. Средства, полученные от релиза песни, были переданы фонду Джона Гилза и .

Выпуск

См. также

Примечания 

Песни футбольных болельщиков
Песни на английском языке
Песни Ирландии
Синглы 2012 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Сборная Ирландии по футболу